DLP:

 Digital Light Processing — используемая в видеопроекторах технология, товарный знак компании Texas Instruments.
 Data Leak Prevention — системы предотвращения утечек конфиденциальной информации и технология защиты информации от внутренних угроз и утечек
 Disneyland Paris — парк развлечений компании «Уолт Дисней» около Парижа.